

Ingegneria 
 Colata – in metallurgia, operazione durante la quale del metallo fuso viene versato tramite una siviera in apposite forme o lingottiere
 Colata centrifuga – processo in cui materiale liquido viene immesso in una forma permanente tubolare aiutato da una forza centrifuga
 Colata continua – processo in cui al materiale liquido viene fatta attraversare per forza gravitazionale una forma permanente ad alta conducibilità termica a fondo aperto
 Colata in lingottiera – processo di tipo fusione ove il liquido viene versato in una forma in ghisa detta lingottiera o conchiglia
 Colata in sabbia – processo di tipo fusione ove la sabbia funge da stampo

Scienze della terra 
 Colata detritica – frana che consiste nel movimento verso valle, lungo un versante o nel greto di un torrente, di materiale detritico
 Colata di lava – flusso di lava che scende lungo il pendio di un vulcano
 Colata piroclastica – flusso di materiale magmatico e gas ad alte temperature che scende dai fianchi di un vulcano grigio

Altri progetti